Kaljina (rijeka), rijeka u BiH
 Kaljina (Sokolac, BiH), naselje